Дороте́я (, от  и , буквально «дар Божий», ) — женское имя греческого происхождения, вариант мужского имени Дорофей.

Любопытно, что другое женское имя — Феодора — состоит из тех же двух греческих корней, только в обратном порядке («божий дар»).

Известные носители 
 Дорофея (Доротея) Кесарийская — христианская святая, мученица.
 Доротея — урождённая графиня фон Медем, в браке герцогиня Курляндская.
 Доротея Ангальт-Цербстская — принцесса Ангальт-Цербстская из династии Асканиев, в замужестве герцогиня Брауншвейг-Вольфенбюттельская.
 Доротея Бранденбургская — принцесса Бранденбургская, в замужестве герцогиня Мекленбургская.
 Доротея Вильгельмина Саксен-Цейцская (1691—1743) — принцесса Саксен-Цейцская, в замужестве ландграфиня Гессен-Кассельская.
 Доротея Гедвига Брауншвейг-Вольфенбюттельская — принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская, в замужестве княгиня Ангальт-Цербстская.
 Доротея Мария Саксен-Гота-Альтенбургская — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве герцогиня Саксен-Мейнингенская.
 Риттер, Доротея (1714—1762) — подруга детства Фридриха Великого.
 Доротея из Монтау (1347—1394) — провидица; католическая святая.
 Доротея Саксен-Лауэнбургская — супруга короля Дании и Норвегии Кристиана III.
 Доротея София Нейбургская (1670—1748) — герцогиня Пармская в 1695—1727 годах.
 Доротея София Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская — правнучка короля Дании Кристиана III, в замужестве герцогиня Брауншвейг-Люнебургская и позднее курфюрстина Бранденбургская.
 Доротея Шарлотта Бранденбург-Ансбахская — маркграфиня Бранденбург-Ансбахская, ландграфиня Гессен-Дармштадтская.
 Доротея Энгельбретсдаттер — первая поэтесса и писательница Норвегии.

Другое 
 Доротея (Пела) — деревня в Греции.
 (339) Доротея — астероид главного пояса.

См. также 
 Дороти
 София (имя)
 Дорофей
 Дарья

Примечания 

Имена греческого происхождения
Женские имена